Johan Eriksson eller Johan Ericsson är ett vanligt svenskt namn, se:

Johan Eriksson Sparre (1587–1632), riksråd och lantmarskalk
Johan Eriksson i Knutby, klok gubbe
Johan Eriksson (skarprättare)
Johan Ericsson (1785–1855), riksdagsman 
Johan Eriksson i Bjärsby, riksdagsman i bondeståndet
Johan Ericsson i Norrby (1827–1915), riksdagsman
Johan Eric Ericsson (1831-1887), riksdagsman
Johan Ericsson (1834-1894), riksdagsman 
Johan Eric Ericsson (1837–1910), riksdagsman för Lantmannapartiet och Liberala samlingspartiet
Johan Ericson (1849–1925), konstnär
Johan Ericsson i Vallsta (1852–1936), liberal riksdagsman
Johan Erikson (botaniker) (1862–1938), författare och botaniker
Johan Eriksson (advokat) (född 1964), svensk advokat och delägare i Försvarsadvokaterna Stockholm. Han är juridiskt ombud för den man som efter Attentatet i Stockholm 2017 erkänt terroristbrott.
Johan Eriksson (statsvetare) (född 1967), professor i statsvetenskap
Johan Eriksson (författare) (född 1974), svensk barnboksförfattare och journalist
Johan Eriksson (ishockeyspelare) (född 1993)
Johan Eriksson (journalist) (född 1981), svensk journalist
Johan Erikson (född 1985), backhoppare
Johan Eriksson (sprinterlöpare), svensk sprinter aktiv på 2010-talet

Se även 
 John Eriksson
 Johannes Eriksson

Källor